European Computer Trade Show, een hard- en softwarebeurs;
European Credit Transfer and Accumulation System, het systeem voor de toekenning van studiepunten in het hoger onderwijs;
European Calcified Tissue Society.